Niemcy:
 Barnstorf – dzielnica Wolfsburga
 Barnstorf – miasto (niem. Flecken) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Diepholz

Zobacz też:
 Barnstorf-Warle